Brasa kan syfta på:

 Brasa (djur) – ett släkte av insekter
 Majbrasa – ett bål för att fira Valborgsmässoafton